Wollert ist der Name folgender Orte:
 Wollert (Victoria), Ort in Australien

Wollert ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Wollert (1877–1953), schwedischer Sportschütze
 Heide Wollert (* 1982), deutsche Judoka

Siehe auch:
 Woller